Iguazú bezeichnet:

 Iguazú, Fluss an der argentinisch-brasilianischen Grenze
 Iguazú-Wasserfälle, Wasserfälle an der argentinisch-brasilianischen Grenze
 (1684) Iguassú, Asteroid des Hauptgürtels
 Nationalpark Iguazú, argentinischer Nationalpark
 Departamento Iguazú, Verwaltungseinheit der argentinischen Provinz Misiones

siehe auch:
 Puerto Iguazú, argentinische Stadt im Dreiländereck mit Paraguay und Brasilien
 Iguaçu (Begriffsklärung)

es:Iguazú